Ollainville (Essonne) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Ollainville (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia